kolokacja – rodzaj związku frazeologicznego
 wieś szlachecka podzielona na części należące do różnych właścicieli (lub wierzycieli)
 w dawnym prawie: kolejność spłacania wierzycieli w przypadku upadłości dłużnika
 w informatyce: hoteling
 w prawie telekomunikacyjnym: udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej